

События 
 Эмир Кордовы Абд ар-Рахман III совершил поход на королевство Леон и Наварру. Взяты Осма, Сан-Эстебан-де-Гормас, Бургос, Тудела, Калаорра и другие. 26 июля — битва при Вальдехункере — победа мусульман над королями Ордоньо II Леонским и Санчо I Наваррским. Наварра разорена.
 920/1 — поход болгар и Захарии, сына Прибислава, на Петра. Победа Захарии и изгнание Петра.
 920—925 — Марокко в составе державы Фатимидов.
 Восстание манихеев в Китае подавлено.

Русь 
 Война князя Игоря с печенегами.

Скончались 
 Октябрь — Хафар убит своим братом Сулейманом.

См. также

Примечания